Anorganická příroda nebo neživá příroda je příroda tvořená takovými formami látky, které nejsou považovány za organismy, jejich součásti a pro ně charakteristické stavební látky (ty se označují jako živá příroda).

Jako neživou přírodu lze označit jak obecné formy hmoty (látka a pole, elementární částice, záření) a v ní probíhající děje, tak konkrétní přírodniny, tvořené atomy, molekulami, krystaly apod., jako horniny a minerály, vodstvo a ledovce, atmosféra či celé planety, měsíce, hvězdy a mezihvězdné substance. Vymezení není ostré, i látky živého, organického původu mohou být chápány jako součást neživé přírody, nedominují-li v nich biologické procesy (např. ropa, uhlí, jantar, půda).
  
Anorganická příroda je předmětem zkoumání fyziky, anorganické chemie, astronomie a věd o Zemi (planetologie) včetně jejich hraničních oborů.

Reference

Externí odkazy 
 FILIT

Příroda